Aldo Montano (1910–1996)
 Aldo Montano (ur. 1978)